«El vuelo del Fénix» puede referirse a:

Cine y literatura 
 El vuelo del Fénix (1964), novela del escritor británico Elleston Trevor.
Adaptaciones en el cine
 El vuelo del Fénix (1965), película estadounidense dirigida por Robert Aldrich.
 El vuelo del Fénix (2004), película estadounidense dirigida por John Moore.

Radio 
 El vuelo del Fénix, programa radiofónico emitido en la emisora española RNE 3 cuya temática se centra en el heavy metal.